Condesa María Josefa de Harrach-Rohrau (Viena, 20 de noviembre de 1727 - Roudnice nad Labem, 15 de febrero de 1788), fue una condesa de Harrach-Rohrau por derecho propio, y princesa consorte de Liechtenstein por su matrimonio con su primo, el príncipe Juan Nepomuceno Carlos de Liechtenstein.

Matrimonios y descendencia 
María Josefa se casó en primer lugar el día de su santo, el 19 de marzo de 1744, con su primo, el príncipe Juan Nepomuceno Carlos de Liechtenstein (1724-1748), quien por minoría de edad estaba entonces sometido a regencia. Tuvieron dos hijas: 

 Mariana (1745-1752). Muerta en la infancia.
 María Antonia (1749-1813). En 1768 casada con Venceslao, Príncipe Paar (1744-1812).

Varios años después de la muerte de su primer esposo y primo, contrajo matrimonio con el príncipe José María de Lobkowicz (1724-1802), el 20 de agosto de 1760. Él llegó a ser regente del Principado de Lobkowicz a la muerte de su hermano sin herederos, el 28 de noviembre de 1752.

María Josefa falleció el 15 de febrero de 1788 en el castillo de Roudnice nad Labem, en las inmediaciones del monasterio local de los padres capuchinos.

Ancestros 
</center>

Referencias 

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena